Onderdistrict in Indonesië
 Kalimanggis (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Kalimanggis (Subah), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kalimanggis (Manonjaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java